Juan de Tassis y Acuña,  de Villamediana, né à Valladolid et décédé à Madrid en 1607, est un noble espagnol, maître général des postes d'Espagne.

Biographie 

Les Tassis étaient une famille d'origine lombarde, dont les membres sont éparpillés dans différentes pays d'Europe, allant  de l'Espagne jusqu'à la Flandre. L'empereur Charles Quint éleva les Tassis en tant que maîtres généraux des postes. Jean Baptiste de Taxis fut maître général des postes de Flandre et l'aîné de ses onze enfants, Raymond de Tassis (1515-1579), alla en Espagne, où il épousa Caterina de Acuña. Ainsi naquît Juan de Tassis y Acuña.

Pendant le règne de Philippe II d'Espagne, Juan de Tassis y Acuña entra au service de Charles d'Autriche. Il  participa aux guerres de Grenade. Il était Chevalier de l'Ordre de Santiago.

Le , Philippe III d'Espagne nomma Juan de Tassis y Acuña, comte de Villamediana, confirmant ainsi sa position de maître général des postes du royaume.

Il épousa María de Peralta Muñatones avec qui il eut un fils en 1581, le futur poète Juan de Tassis y Peralta.

À sa mort en 1607, il fut enterré dans la chapelle du couvent de San Agustín à Valladolid. Son fils, Juan de Tassis y Peralta hérita du titre de comte de Villamediana et de la fonction de maître général des postes.

Union et descendance 
Juan de Tassis y Acuña se maria avec Maria de Peralta, il eut :
 Juan de Tassis y Peralta
 Felipe de Tassis, abbé
 Juan de Tassis (†1593), capitaine tué devant le château d'Humbercourt

La branche espagnole des Taxis s'éteindra avec la mort de Juan de Tassis y Peralta.

Arbre généalogique

Voir aussi

Articles connexes 
 Jean Baptiste de Taxis, grand-père de Juan de Tassis y Acuña
 Juan de Tassis y Peralta, fils de Juan de Tassis y Acuña

Notes et références 

Décès en 1607
Famille Taxis